Евиппа — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии:

 Евиппа — одна из данаид, дочь Даная от Поликсо, жена Имбрия;
 Евиппа — ещё одна данаида, дочь Даная от эфиопки, жена либо Аргия, либо Агенора;
 Евиппа — мать Пиерид;
 Евиппа — дочь кентавра Хирона;
 Евиппа — возлюбленная Одиссея, мать Эвриала;
 Евиппа (дочь Левкона) — дочь Левкона, возлюбленная Андрея, мать Этеокла;
 Евиппа — мать Мериона.